Die Hersiliidae sind eine Familie der Echten Webspinnen und umfassen 16 Gattungen mit rund 181 Arten. (Stand: Dezember 2016)

Die Familie ist in den Tropen und Subtropen verbreitet. Der Lebensstil variiert innerhalb der Familie stark. Manche Arten weben an Steinen hängende Netze, andere leben auf Bäumen und jagen aktiv nach Beute, welche sie nach dem Fang mit Seide einspinnen.

Beschreibung 
Die Vertreter der Hersiliidae messen zwischen fünf und zehn Millimetern. Während einige Arten schwarz sind und ein fleckiges Muster besitzen, sind andere goldbraun bis strahlend weiß.

Die Oberseite des Vorderleibes (Prosoma) ist eiförmig. Auf einem kleinen vorderen Auswuchs sitzen die in zwei stark gebogenen Reihen angeordneten acht Augen. Das mittlere Augenpaar der vorderen Reihe ist meist größer als jenes der hinteren Reihe. Die Unterseite (Sternum) besitzt einen geraden oder leicht eingebogenen vorderen Rand. Die Chelizeren sind bei manchen Arten mit großen und kleinen Zähnen besetzt; anderen Arten hingegen fehlen diese Zähne.

Die Beine sind insbesondere bei den Männchen vergleichsweise lang. Das dritte Beinpaar ist dabei das kürzeste. Es ist auch das einzige Beinpaar dessen Tarsi nur eingliedrig ist und nicht, wie bei den anderen Beinpaaren, teilweise auch zweigliedrig. Auf den Tarsi befindet sich zudem ein Nagel, welcher drei Tarsalklauen aufweist. Auch Trichobothrien sind auf den Beinen vorhanden.

Die Körperform wird von den hinteren Spinnwarzen dominiert, welche bei den baumbewohnenden Arten ungefähr so lang wie der Hinterleib (Opisthosoma) selbst sind. Sie haben eine zylindrische Form und laufen zur Spitze hin leicht spitz zu. Auf der Innenseite besitzen sie kleine Röhrchen, die zur Seidenproduktion dienen. Der Hinterleib selber ist flach und am Übergang zum Vorderleib schmäler als hinten. Zudem ist er mit kleinen, federartigen Borsten besetzt. In der Nähe der Spinnwarzen sitzen zudem die Öffnungen der zwei Buchlungen.

Systematik

Äußere Systematik 
Phylogenetisch werden die Hersiliidae den Oecobiidae als Schwestertaxon gegenübergestellt. Diese Gruppe wiederum wird als Schwestergruppe von Eresidae gesehen. Das vollständige Kladogramm bis auf die Ebene der echten Webspinnen ist im Folgenden dargestellt:

Innere Systematik 
Der World Spider Catalog listet für die Hersiliidae 16 Gattungen und 181 Arten. (Stand: Dezember 2016)
 Bastanius , 2016
 Deltshevia , 2009
 Duninia , 2009
 Hersilia , 1826
 Hersiliola , 1870
 Iviraiva , 2004
 Murricia , 1882
 Neotama , 1993
 Ovtsharenkoia , 2009
 Ovtsharenkoia pallida (, 1875)
 Prima , 2008
 Prima ansieae , 2008
 Promurricia , 1993
 Promurricia depressa , 1993
 Tama , 1882
 Tama edwardsi (, 1846)
 Tamopsis , 1987
 Tyrotama , 2005
 Yabisi , 2004
 Ypypuera , 2004

Weblinks

Einzelnachweise 

Echte Webspinnen
Araneomorphae